Sempere puede referirse a:
Sempere, municipio español situado en la provincia de Valencia.
Juan Sempere y Guarinos, político, jurista y economista español
José Manuel Sempere, exportero de fútbol español.
Antonio Sempere, periodista y escritor español.
Eusebio Sempere, artista español.